Дэн Линьли́нь (, род. 21 апреля 1992, исходное имя — Дэн Линьфэн (邓琳凤)) — китайская гимнастка, член Олимпийской сборной КНР по спортивной гимнастике. Двукратная чемпионка Олимпийских игр и трёхкратный призёр чемпионата мира.

Биография 
Дэн Линьфэн родилась в 1992 году в уезде Лисинь округа Фуян провинции Аньхой. Её отец Дэн Цзецзи (邓杰古) сам был спортсменом, выступал по лёгкой атлетике на провинциальных чемпионатах, и хотел, чтобы его дети занялись спортом.

В 1998 году семья Дэн переехала в Фуян, и сын Дэн Цзецзи — Дэн Сяосяо (邓枭枭) стал заниматься гимнастикой. Под влиянием старшего брата Дэн Линьфэн также решила заняться гимнастикой, и в том же году поступила в Фуянскую спортшколу. В 2000 году она перешла в спортшколу провинции Аньхой, и в 2001 году попала в сборную провинции Аньхой. В 2003 году Дэн Линьфэн сменила имя на Дэн Линьлинь.

В декабре 2003 года Дэн Линьлинь вошла в состав национальной сборной.

Ссылки 
 

Гимнасты Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2008 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике
Родившиеся в Лисине